Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1925 года.

Аргентина

Бразилия

Парагвай 

1925